Kaifeck ist der Name folgender Orte:

 Kaifeck (Stegaurach) (inoffizieller Ortsname), Weiler der Gemeinde Stegaurach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Kaifeck (Waidhofen), Einöde der Gemeinde Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 mit dem Hof Hinterkaifeck